Luke Thompson (1981-), joueur japonais de rugby à XV ;
 Luke Thompson (1988), acteur britannique ;
 Luke Thompson (1995-), joueur anglais de rugby à XIII.